"Bush" kan syfta på:

 Bush (musikgrupp) – brittisk musikgrupp
 Bush Doctor – är ett musikalbum namnat efter Peter Toshs låt
 Bush Lady – musikalbum med namn efter en av låtarna
 Bushmän – se Sanfolket

Personer
 Bush (släkt) – amerikansk politikersläkt
 Bush (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Se även
 Busch Gardens – två amerikanska nöjesparker